Краснянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Краснянская волость (Аккерманский уезд) — в составе Бессарабской губернии.
 Краснянская волость (Валуйский уезд) — в составе Воронежской губернии.
 Краснянская волость (Новохопёрский уезд) — в составе Воронежской губернии.
 Краснянская волость (Обоянский уезд) — в составе Курской губернии.
 Краснянская волость (Ямпольский уезд) — в составе Подольской губернии.
 Краснянская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии.
 Краснянская волость (Конотопский уезд) — в составе Черниговской губернии.